Ви́йратси () — посёлок в волости Вильянди уезда Вильяндимаа, Эстония.

До 2013 года посёлок был административным центром волости Вийратси, в котором проживало почти 40 % жителей волости.

География 
Расположен в полукилометре к востоку от уездного и волостного центра — города Вильянди. Высота над уровнем моря — 68 метров.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в Вийратси проживали 1332 человека, из них 1228 (92,2%) — эстонцы.

По данным переписи населения 2021 года, в посёлке проживали 1300 человек, из них 1203 (92,5 %) — эстонцы.

Численность населения посёлка Вийратси:

* Данные переписей населения

История 
Впервые Вийратси был упомянут в 1481 году (Vyrrites).

На немецком языке поселение называлось Виератц (Wieratz), в 1584 году упоминается как деревня Wirasth.

В 1624 году владельцем земель Вийратси стал граф Якоб де ла Гарди. В 1634 и 1647 годах он подарил часть своих владений и мызу Вийратси лейтенанту Генриху Крузе (Heinrich Kruse).

Инфраструктура 
В посёлке работают 6-классная школа, торговый центр, Народный дом, социальные дома, почтовое отделение, библиотека, центр семейных врачей, детский дом, детсад и пансионат для престарелых.

В Вийратси находится братская могила погибших во Второй мировой войне.

Мыза Вийратси 
Мыза Вийратси была построена в период 1599—1624 годов. В 1638 году она упоминается под названием Виритц (Wiritz). Зятю и наследнику Генриха Крузе Ларсу Ваденфельфу (Lars Wadenfelf) мыза принадлежала до 1682 года включительно. В 1789 году мыза перешла во владение города Вильянди и принадлежала ему до 1940 года включительно. В советское время главное здание мызы перестроено до неузнаваемости в центральную усадьбу совхоза имени Ю. А. Гагарина, от мызного комплекса сохранился амбар 19-ого столетия и здание фермы.

Административно входила в состав Везенбергского уезда Эстляндской губернии.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Аэрофото деревни Вийратси

Населённые пункты Эстонии
Вильяндимаа